Муратов, Сергей:
 Муратов, Сергей Александрович (1931—2015) — работник телевидения, доктор наук, профессор.
 Муратов, Сергей Алексеевич (1947—2008) — советский и российский футболист и тренер.
 Муратов, Сергей Владимирович (1881—1949) — учёный, основатель Уральской астрономической школы.
 Муратов, Сергей Николаевич (род. 1964) — сенатор Российской Федерации.